JDY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Downey, California (Stati Uniti)